Superpuchar Polski w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
1990 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy